Fugen bosatsu, Japanse naam voor de bodhisattva Samantabhadra
 Fügen